Wichita se poate referi la:
Poporul Wichita, un trib de nativi americani
Limba Wichita, limba acestui trib

Geografie
Wichita, Kansas
Comitatul Wichita, Kansas
Comitatul Wichita, Texas
Wichita Falls, Texas
Lacul Wichita, Texas
Munții Wichita, un munte mic din sudestul Oklahomei
Râul Wichita, un afluent al Red River din Texas
Universitatea de Stat Wichita, aflată în Wichita, Kansas

Film
Wichita (film din 1955), un film western american regizat de Jacques Tourneur
Wichita (film scurt din 1998), regizat de  Chad Herschberger
Wichita (film din 2010) (redenumit Knight and Day, română: Întâlnire explozivă) , un film cu Cameron Diaz și Tom Cruise

Nave de război
USS Wichita (CA-45)
USS Wichita (AOR-1)

Avioane
Beechcraft AT-10 Wichita